De familienaam Van der Hoeven is afkomstig van een ongetitelde adellijke familie. Dit houdt in dat deze familie van adel is maar van de laagste rang. Deze personen worden ook wel Jonkheer/vrouw genoemd. Er zijn in Nederland van 4549 met deze achternaam, waarvan de meeste in het westen leven.

Agnes van Ardenne-van der Hoeven (1950-), politica
Cees van der Hoeven (1947-), topman van Ahold
Annita Belinda van der Hoeven-Klooster (1964), tv-presentatrice en tv-producente, vrouw van Cees van der Hoeven
Cor van der Hoeven (1921-2017),  Nederlands voetballer
David van der Hoeven (1969-), schaker
Elias van der Hoeven (1778 - 1858), Nederlands diplomaat en schaker.
Jan van der Hoeven (1801-1868), Nederlands bioloog
Jan van der Hoeven (1929-2014), Vlaams dichter
Jo van der Hoeven (1916–2001), rechtsgeleerde
Jochem van der Hoeven (1975), voetballer
Maria van der Hoeven (1949-), politica
Mirna van der Hoeven (1948-), atlete
Pieter van der Hoeven (1911–1980), wetenschapper
Van der Hoeven (geslacht)

Gelijkend 
Herman Agatho des Amorie van der Hoeven (1829-1897), politicus
Abraham des Amorie van der Hoeven (1798-1855), predikant en hoogleraar
Abraham des Amorie van der Hoeven jr. (1821-1848), predikant en redenaar
Martinus des Amorie van der Hoeven (1824-1869), jurist, advocaat, professor in Romeins en hedendaags recht te Amsterdam.
Abraham Pruijs van der Hoeven (1829-1907), gouverneur van Atjeh, Nederlands Indië